A 2011-es Copa América C csoportja egyike volt a 2011-es Copa América 3 csoportjának. A csoport első mérkőzését július 4-én, míg a befejezőkört július 12-én játszották a csapatok. A csoport tagjai: Chile, Mexikó, Peru és Uruguay.

A csoportot Chile nyerte, a második helyen Uruguay jutott tovább. Peru a két legjobb harmadik helyezett csapat egyikeként szintén bejutott a negyeddöntőbe. Mexikó kiesett.

Uruguay – Peru
<div id="Uruguay vs Peru">

Chile – Mexikó

<div id="Chile vs Mexikó">

Uruguay – Chile

<div id="Uruguay vs Chile">

Peru – Mexikó

<div id="Peru vs Mexikó">

Chile – Peru

<div id="Chile vs Peru">

Uruguay – Mexikó

<div id="Uruguay vs Mexikó">

Jegyzetek

Külső hivatkozások
Copa América A 2011-es Copa América hivatalos honlapja

Csoport C